Mechlin kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Mechelen, kommun, Flandern, Provincie Antwerpen,

Polen 

 Mechlin (ort i Polen), Storpolens vojvodskap, Powiat śremski, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar